Aegeae ist

 der lateinische Name der antiken Stadt Aigeai, heute Ayas in der Türkei
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Aegeae

Siehe auch:
 Aegae